Наум Лазаров Руков (Рука) е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Наум Руков е роден на 20 юли 1847 година в Косинец, тогава в Османската империя. Неговият брат Ламбро Руков е убит като четник на Васил Чекаларов по време на Илинденско-Преображенското въстание. Неговият племенник Христо Руков също е дългогодишен член на ВМОРО.

Участва в гръцкото освободително движение от втората половина на XX век. Участва в Руско-турската война в 1877 – 1878 година. С чета действа в Кресненско-Разложкото въстание. Участва в Тесалийското въстание в 1878 г. и сраженията при Макриница, Каралар и Секлиза под началството на Димитриос Суцос и Димитриос Тертипис, а при Дървени пленява отделение от 60 турски войници и знамето им. Заедно със Стефан Николов, Димитър Илиев Далиб, Яначко Василев и други се завръщат в Костурско и следващите години водят сражения при Смърдеш и Прекопана..

От 1880 до 1902 година живее в Атина, където забогатява. Участва в доброволческата чета на Коста Паница през Сръбско-българската война от 1885 година и за службата си е награден със сребърен медал. От Атина като член на ВМОРО организира изпращането на оръжие в Македония. След разкрития на гръцките власти е затворен. Бяга с кораб в България, където отваря гостилница. В 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение.

От съпругата си Търпена има четири деца – Александър, Вангел, Петър и Мария.

Умира в София на 31 юли 1937 година.

Родословие

Бележки 

Български хайдути от Македония
Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Доброволци в Българската армия в Сръбско-българската война
Дейци на ВМОРО
Родени в Косинец
Починали в София
Участници в Руско-турската война (1877 – 1878)
Македоно-одрински опълченци
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища